Schmitt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Schmitt
 Aloys Schmitt
 Arnd Schmitt 
 Carl Schmitt
 Carl Gustav Schmitt
 Christine Schmitt 
 Florent Schmitt
 Francis Schmitt
 Georg Aloys Schmitt
 Harrison Schmitt
 Henryk Schmitt
 Hugo Schmitt
 Jacob Schmitt
 Joseph Schmitt
 Martin Schmitt
 Oliver Schmitt
 Pál Schmitt
 Walter Schmitt

Se även 
 Schmidt
 Smitt

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken